Gli spareggi per l'accesso al Gruppo Mondiale (World Group Play-offs in inglese) sono i principali spareggi nella Coppa Davis 2012. Gli otto vincitori vengono ammessi al Gruppo Mondiale 2013, i perdenti sono costretti a partecipare alle fasi zonali.

Incontri

Kazakistan vs. Uzbekistan

Germania vs. Australia

Giappone vs. Israele

Belgio vs. Svezia

Canada vs. Sudafrica

Brasile vs. Russia

Italia vs. Cile

Paesi Bassi vs. Svizzera

Verdetti
Ammesse al Gruppo Mondiale 2013: , , , , , , , 
Retrocesse ai gruppi zonali 2013: , , , , , , ,

Voci correlate
Coppa Davis 2012
Coppa Davis 2012 Gruppo Mondiale

Collegamenti esterni
 

Spareggi